Masorti (מסורתי; Plural: Masortiim, , Masortim) ist in Israel eine gebräuchliche Bezeichnung für ein traditionalistisches, aber nicht strikt orthodoxes Judentum, dem etwa 25 % der jüdischen Einwohner Israels zugerechnet werden und die mehrheitlich von Mizrachim abstammen. Unterschieden wird zwischen den masorti-dati (traditionalistisch-religiös) und den etwas weniger observanten masorti-hiloni (tradizionalistisch-laizistisch). Zudem wird Masorti auch als eine Bezeichnung für das hauptsächlich in den USA verbreitete Konservative Judentum verwendet.

Einzelnachweise 

Jüdische Richtung
Gesellschaft (Israel)